Scatman’s World, Scatman John 1995-ben megjelent zenei albuma
Scatman’s World, a fenti album címadó dala